Oscar za najlepszy pełnometrażowy film animowany przyznawany jest przez Amerykańską Akademię Filmową od 2001 roku.

Lista nominowanych i zwycięzców

2001–2009

2010–2019

2020–2029 

 
Nagrody dla najlepszych filmów